O Campeonato Regional do Maio de 2017-18 foi a epoca de Associação Regional de Futebol do Maio (ARFM), competição de futebol.    O campeonato foi organizado-se por Associação Regional de Futebol do Maio (ARFM).  O número de clubes de temporada foi o primeiro com oito clubes. Na Segunda Divisão, quatros clubes qual presentada..

O campeão do torneio foi o Barreirense conqustou o deze título é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2018.

210 gols foi artilheirado deste temporada, dobleado sobre temporada anterior.

Clubes

Primeira Divisão
Académica da Calheta
Académico/83
Barreirense
 Miramar - Ribeira Dom João
Morrerense
Onze Unidos
 Real Marítimo - Cascabulho
Santana

Segunda Divisão
SC Beira-Mar - inapresentada
 Cruzeiro SC - Calheta
 ASC Figueirense - Figueira da Horta
 Santa Clara FC - Alcatraz e Pilão Cão

Resumo da Temporada
A edição 2016-17 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Académico/83.

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisåo
1a: ASC Figueirense
2a: Beira-Mar

Estatísticas
Melhor vitória:: Barreirense 6-1 Real Marítimo (18 de fevereiro)
Melhor vitória na casa: Barreirense 6-1 Real Marítimo (18 de fevereiro)
Melhor vitória em visita: Miramar 1-6 Académico 83 (23 de fevereiro)

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional do Maio de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular do Maio
Maio
Maio